Lucinoma är ett släkte av musslor som beskrevs av Dall 1901. Lucinoma ingår i familjen Lucinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Lucinoma